Судан може да се отнася за:
 Судан - съвременна държава в североизточната част на Африка
 Южен Судан – съвременна държава в Африка, отделила се от Судан на 9 юли 2011 г.
 Судан – обширна историко-географска област в Северна Африка, намираща се южно от заселения с араби пояс, която включва следните части:
 Западен Судан – Буркина Фасо, Централно и Южно Мали, частично Нигер, Гвинея, Гана, Кот д'Ивоар, Мавритания
 Централен Судан – Нигерия, Нигер, Чад
 Източен Судан
 Френски Судан – бивша колония на Франция в Западен Судан
 Суданска република – автономна и после независима държава (1958-1960), бивш Френски Судан и бъдещо Мали